Shatian bezeichnet:

 Sha Tin (chinesisch 沙田 Shatian), Ortschaft in Hongkong
 Sha Tin District (chinesisch 沙田区), Distrikt Hongkongs
 Shatian (Dongguan) (沙田镇), Großgemeinde der Stadt Dongguan in der chinesischen Provinz Guangdong
 Shatian (Fengshun) (砂田镇), Großgemeinde im Kreis Fengshun in der chinesischen Provinz Guangdong
 Shatian (Fumian) (沙田镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Fumian im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Shatian (Gaozhou) (沙田镇), Großgemeinde der Stadt Gaozhou in der chinesischen Provinz Guangdong
 Shatian (Guangfeng) (沙田镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Guangfeng in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Shatian (Guidong) (沙田镇), Großgemeinde im Kreis Guidong in der chinesischen Provinz Hunan
 Shatian (Hepu) (沙田镇), Großgemeinde im Kreis Hepu im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Shatian (Huiyang) (沙田镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Huiyang in der chinesischen Provinz Guangdong
 Shatian (Pinggui) (沙田镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Pinggui im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Shatian (Xinfeng) (沙田镇), Großgemeinde im Kreis Xinfeng in der chinesischen Provinz Guangdong
 Shatian (Ningxiang) (沙田乡), Gemeinde der Stadt Ningxiang in der chinesischen Provinz Hunan